Зу́бов () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Зубов Андрій Борисович (1952) — російський історик
 Зубов Валентин Сергійович (1946) — український політик.
 Зубов Геннадій Олександрович (1977) — український футболіст та футбольний тренер.
 Зубов Костянтин Олександрович (1888—1956) — російський актор і режисер.
 Зубов Олександр Олегович (1983) — український шахіст.
 Зубов Сергій Олександрович (1970) — російський хокеїст.
 Зубов Станіслав Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зубов Юрій Вікторович (1972—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Зубова (Любомирська) Марія Федорівна (1773—1810) — відома у свій час красуня-полька, що послідовно була одружена з Антонієм Потоцьким, графом Валеріаном Зубовим і генералом Федором Уваровим.
 Зубова (Суворова) Наталія Олександрівна (1775—1844) — єдина дочка фельдмаршала Олександра Суворова.
 Зубова (Жеребцова) Ольга Олександрівна (1765—1849) — російська аристократка, авантюристка епохи Катерини II і Павла I (в Росії), Георга III (у Великій Британії).
Російські прізвища